Beech puede referirse a:

 Beech (compañía)
 Beech (Hampshire), Inglaterra
 Beech (Kentucky), Estados Unidos
 Beech (Míchigan), Estados Unidos
 Beech (Staffordshire), Inglaterra
 Beechcraft, un fabricante de aviones
 Beau Beech, un baloncestista estadounidense